jZip è una utility freeware di Compressione dei dati per Microsoft Windows, basato sulla tecnologia 7-Zip di Igor Pavlov. jZip supporta una molteplicità di formati di archiviazione famosi come Zip, RAR, 7z, ISO, TAR e GZip. È totalmente compatibile con gli archivi creati da altre utility come WinZip, WinRAR e 7-Zip.

Caratteristiche 
jZip si dichiara differente da WinZip per il fatto di essere freeware invece che con limitazioni (shareware). Si dichiara altresì differente da 7-Zip per il fatto che quest'ultimo non sarebbe altrettanto semplice da utilizzare.

Collegamenti esterni